Сент-Еле́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 290 км на південний схід від Парижа, 70 км на південний захід від Діжона, 55 км на північ від Макона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 162 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 424,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Сент-Елен на сайті французького Національного інституту географії
 Сент-Елен на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сент-Елен на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сент-Елен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сент-Елен на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сона і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сона і Луара